Zitter steht für:
 Cister, eine Gruppe von Kastenhalslauten

Zitter ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Zitter (1901–1942), österreichischer Eisenbahner und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Martha Elisabeth Zitter (* 1655), fränkische Autorin religiöser Streit- und Konversionsschriften
 Possidius Zitter (1723–1802), deutscher Augustinermönch

Siehe auch:
 Zither, Gruppe von Zupfinstrumenten (mit zahlreichen Namensüberschneidungen mit der Cister)
 Zittern, siehe Tremor